Женская национальная сборная Гватемалы по софтболу — представляет Гватемалу на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Национальная ассоциация софтбола Гватемалы ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты по софтболу

Боливарианские игры

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Гватемалы по софтболу

Ссылки 
  (Национальная ассоциация софтбола Гватемалы, официальный сайт)
 
 
  (Панамериканская конфедерация софтбола)
 

Гватемала
Софтбол в Гватемале
Софтбол женская